Agonismo puede referirse a:

 En bioquímica, agonista, un tipo de sustancia;
 Agonismo, una teoría política.